Astronàutica:
 Mòdul de comandament i servei Apollo: nau espacial fabricada entre 1966 i 1975
 Mòdul de descens: artefacte espacial embarcat en un vehicle espacial destinat a posar-se sobre la superfície d'un astre (o satèl·lit)
 Mòdul logístic multipropòsit: contenidor pressuritzat usat en les missions del transbordador espacial per transferir càrrega cap a i des de l'Estació Espacial Internacional
 Mòdul lunar Apollo: vehicle espacial de dues etapes dissenyat per a l'allunatge durant el programa Apollo
 Astronomia:
 Mòdul de distància: diferència entre la magnitud aparent i la magnitud absoluta d'una font
 Electrònica:
 Mòdul d'accés condicionat: dispositiu electrònic dins un aparell de televisió digital o aparell accessori de la televisió, per facilitar l'accés a continguts de pagament
 Física:
 Mòdul d'elasticitat o mòdul de Young: mesura de la rigidesa d'un material elàstic
 Mòdul de cisallament: constant elàstica que caracteritza el canvi de forma que experimenta un material elàstic quan s'apliquen esforços tallants
 Mòdul de compressibilitat: mesura de la resistència d'un material a la compressió uniforme
 Mòdul de torsió: relació de la magnitud del moment torsor amb les tensions tangencials sobre la secció transversal
 Mòdul elàstic: cadascun dels paràmetres físicament mesurables que caracteritzen el comportament elàstic d'un sòlid deformable elàstic
 Informàtica:
 Mòdul de Perl: mecanisme per usar biblioteques de codi externs a un programa Perl
 Mòdul del nucli: arxiu que conté codi objecte que pot estendre el nucli en execució d'un sistema operatiu
 Matemàtiques:
 Mòdul: estructura algebraica, generalització de l'estructura d'espai vectorial en què el cos d'escalars es restringeix a un anell
 Mòdul d'un nombre complex: magnitud que representa la longitud del vector que identifica el nombre complex al pla
 Mòdul lliure: mòdul dotat d'una base
 Mòdul vectorial: valor numèric d'una magnitud vectorial
 També s'anomena mòdul al residu de la divisió de dos nombres naturals.